«Время развлечений» () — франко-итальянская комедия 1967 года режиссёра Жака Тати, с ним же самим в роли господина Юло. Одна из немногих комедий, которые регулярно фигурируют в списках величайших фильмов всех времён и народов.

Сюжет 
В значительной степени сымпровизированный на съёмочной площадке, фильм показывает уродливость современных мегаполисов. Шесть эпизодов фильма связаны постоянными столкновениями месье Юло с молодой американской туристкой.

 Аэропорт. Группа американских туристов прибывает в аэропорт Орли.
 Офисы. Месье Юло, у которого назначена встреча в офисном здании, теряется в лабиринте кабинетов и в конце концов оказывается на выставке.
 Выставка. Юло и американские туристы рассматривают новые изобретения: бесшумную дверь и метлу с фарами.
 Квартиры со стеклянными стенами. Юло встречает старого друга, который приглашает его в свою ультрасовременную квартиру.
 Ресторан «Роял Гарден». Эпизод занимает почти всю вторую половину фильма. Юло случайно встречает человека, которого он искал весь день. Затем Юло встречает ещё одного старого друга, который приглашает его в новый ресторан, куда также направляются и американские туристы.
 Автомобильная карусель. Юло покупает американской туристке сувениры. Автобус туристов возвращается в аэропорт.

В ролях 
 Жак Тати — месье Юло
 Барбара Деннек — американская туристка
 Жаклин Леконт — подруга туристки
 Франс Рюмилли — продавщица очков
 Валери Камиль — секретарь месье Лакса
 Эрика Денцлер — мадам Жиффар
 Николь Рей — певица

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Жак Тати
 Оператор: Андреас Уиндинг, Жан Бадаль
 Сценарий: Жак Тати в сотрудничестве с Жаком Лагранжем, Арт Бухвальд (английские диалоги)
 Продюсер: Бернар Морис, Рене Сильвера
 Монтаж: Жерар Поликан
 Композитор: Франсис Лемарк, Джеймс Кэмпбелл, Дэвид Штейн
 Художник: Эжен Роман
 Кинокомпания: Jolly Film (Италия), Specta Films (Франция)

История создания 
Съёмки фильма длились с 1964 по 1967 год. Для съёмок была выстроена масштабная копия Парижа. При производстве использовалась новаторские для своего времени 70-миллиметровая плёнка и 6-канальный стереозвук. С целью экономии в некоторых эпизодах использованы гигантские фотографии для имитации интерьеров и архитектурных видов.

В 2002 году на восстановление фильма было затрачено 800 тысяч евро. Длительность новой версии составила 126 минут. Распространением «Времени развлечений», как и других фильмов Жака Тати, занимается компания Les Films de Mon Oncle.

Награды и номинации 
В 1969 году Жак Тати за фильм «Время развлечений» на VI Московском международном кинофестивале был награждён серебряной медалью.

Ссылки 

 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии Италии
Фильмы Жака Тати
Кинокомедии 1967 года
Фильмы Франции 1967 года
Фильмы Италии 1967 года